H1 steht für:
 ein Element für eine Überschrift in der Hypertext Markup Language (HTML)
 H1 (Paralympics), eine Startklasse bei den Paralympics
 Deutsches Elektronen-Synchrotron #H1, Universaldetektor für die Kollision von Elektronen und Protonen
 H1 (Fernsehen), Fernsehsender für die Region Hannover
 Haval H1, Sport Utility Vehicle der chinesischen Automarke Haval
 Histamin-H1-Rezeptor, Protein aus der Familie der Histamin-Rezeptoren
 Histon H1, eines der fünf Haupt-Histon-Proteine des Chromatins
 Hummer H1, Geländewagenmodell der US-amerikanischen Automarke Hummer
 H1 (Neuron), bewegungssensitive Nervenzelle im optischen Lobus der Fliegen
 H1 (Scheinwerfer), Norm für Leuchtmittel in Scheinwerfern für Kraftfahrzeuge, siehe auch Lampensockel #Scheinwerferlampen für Kraftfahrzeuge
 H1-Schmierstoff für spezielle Anwendungen in der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie
 Hitra cesta H1, zweispurige Kraftfahrstraße in Slowenien
 H1 (Statistik), Alternativhypothese in der Statistik
 H1 Telekom, Telekommunikationsbetreiber in Kroatien
 H1 (Uhr), erste von John Harrison gebaute genau gehende Schiffsuhr
 Kawasaki 500 H1, Motorrad des japanischen Herstellers Kawasaki 
 H1 (Paläoklima), das zweite Heinrich-Ereignis der letzten Kaltzeit

H-1 steht für:
 Hughes H-1, US-amerikanisches Flugzeug
 H-I, eine japanische Trägerrakete
 Hyundai H-1, ein Kleintransporter der Automarke Hyundai
 Interstate H-1, ein Interstate Highway im Bundesstaat Hawaii in den Vereinigten Staaten

H1